Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Tomás Martín Etcheverry ha sconfitto Hugo Dellien con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Hugo Dellien (finale)
  Juan Pablo Varillas (quarti di finale)
  Tomás Martín Etcheverry (campione)
  Nicolás Jarry (secondo turno)

  Marcelo Tomás Barrios Vera (semifinale) 
  Vít Kopřiva (primo turno) 
  Camilo Ugo Carabelli (quarti di finale) 
  Facundo Mena (secondo turno)

Qualificati 

  Gonzalo Villanueva (primo turno)
  Hernán Casanova (primo turno, ritirato)
  Daniel Dutra da Silva (primo turno)

  Juan Bautista Torres (primo turno) 
  Corentin Denolly (secondo turno) 
  Facundo Juárez (primo turno)

Wildcard 

  Daniel Antonio Núñez (primo turno)
  Diego Fernández Flores (primo turno)

  Gonzalo Bueno (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger del Biobío 2022